Il torneo di sciabola a squadre maschile dei giochi olimpici di Tokyo 2020 si è svolto il 28 luglio 2021 presso la Makuhari Messe.

La gara è stata vinta dalla squadra sud-coreana composta da Oh Sang-uk, Kim Jun-ho, Kim Jung-hwan e Gu Bon-gil.

Risultati

Finali

Finali 5º/8º posto

Classifica finale

Collegamenti esterni
 
 

Scherma ai Giochi della XXXII Olimpiade